Серена Уильямс выиграла третий турнир за три года.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал девятнадцать представителей Top20 мирового рейтинга: из лидеров не выступила только китаянка Ли На из-за травмы колена. В отличие от мужского одиночного турнира в женских соревнованиях обошлось без неожиданностей: победительницей соревнования стала первый номер посева и победительница двух последних розыгрышей этого приза Серена Уильямс. Это победа стала для американки уже 6-й на кортах США (до этого на турнире она побеждала в 1999, 2002, 2008, 2012 и 2013 годах): по этому показателю она сравнялась с Крис Эверт, а больше них на турнире побеждали только Хелен Уиллз-Муди (7 титулов) и Моллы Бьюрштедт-Маллори (8 титулов). Также для Серены этот титул стал 18-м на турнирах серии Большого шлема: по этому показателю она вышла на второе место в этом разряде, догнав по этому показателю Крис Эверт и Мартину Навратилову. При этом по воле организаторов именно Эверт и Навратилова вручали Серене чемпионский трофей-2014.

В финале Уильямс встречалась с Каролиной Возняцки; датчанка во 2-й раз в карьере вышла в финал турнира Большого шлема (впервые это произошло в 2009 году также на Открытом чемпионате США). В основном турнире приняли участие восемь представительниц России: лучше всех смогла выступить Екатерина Макарова, которая впервые в своей карьере на соревнованиях серии добралась до полуфинальной стадии. Четвёртая участница полуфинала также пробилась в эту стадию впервые в карьере — китаянка Пэн Шуай ранее ни разу не выигрывала на соревнованиях Большого шлема даже четырёх матчей в основной сетке за один турнир. Мирьяна Лучич-Барони впервые с 1999 года добралась до четвёртого раунда на турнире Большого шлема, также в эту стадию пробилась Александра Крунич, ранее не побеждавшая в матчах в основной сетке соревнований серии, прошедшая в основную сетку через квалификационные соревнования

Посев 

  Серена Уильямс (Титул)
  Симона Халеп  (Третий раунд)
  Петра Квитова  (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская  (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Анжелика Кербер  (Третий раунд)
  Эжени Бушар (Четвёртый раунд)
  Ана Иванович  (Второй раунд)
  Елена Янкович  (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки  (Финал)
  Флавия Пеннетта  (Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова (Первый раунд)
  Сара Эррани  (Четвертьфинал)
  Луция Шафаржова  (Четвёртый раунд)
  Карла Суарес Наварро  (Третий раунд)
  Виктория Азаренко '' (Четвертьфинал)

<ol start=17>
 Екатерина Макарова '' (Полуфинал)
 Андреа Петкович '' (Третий раунд)
 Винус Уильямс '' (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова ''(Первый раунд)
  Слоан Стивенс '' (Второй раунд)
  Ализе Корне '' (Третий раунд)
  Анастасия Павлюченкова '' (Второй раунд)
  Саманта Стосур '' (Второй раунд)
  Гарбинье Мугуруса '' (Первый раунд)
  Сабина Лисицки '' (Третий раунд)
  Мэдисон Киз '' (Второй раунд)
  Роберта Винчи '' (Третий раунд)
  Кейси Деллакква '' (Четвёртый раунд)
  Барбора Заглавова-Стрыцова '' (Третий раунд)
  Куруми Нара '' (Второй раунд)
  Чжан Шуай (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ярмила Гайдошова (Первый раунд)
  Кэтрин Картан Беллис (Второй раунд)
  Мэдисон Бренгл (Второй раунд)
  Николь Гиббс (Третий раунд)
  Даниэлла Коллинз (Первый раунд)

<ol start=6>
  Грейс Мин ''(Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд (Первый раунд)
<li>  Амандин Эсс (Первый раунд)
  Ромина Опранди (PR, первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Франсуаза Абанда (Первый раунд)
  Эшли Барти (Первый раунд)
  Ван Цян (Второй раунд)
  Унс Джабир (Первый раунд)
  Дуань Инъин (Первый раунд)
  Марина Заневская (Первый раунд)
  Паула Каня (Первый раунд)
  Александра Крунич (Четвёртый раунд)

<ol start=9>
<li>  Алла Кудрявцева (Второй раунд)
<li>  Мирьяна Лучич-Барони (Четвёртый раунд)
<li>  Ксения Первак (Первый раунд)
<li>  Анастасия Родионова (Второй раунд)
<li>  Александра Саснович (Второй раунд)
<li>  Леся Цуренко (Первый раунд)
<li>  Чжань Юнжань (Первый раунд)
<li>  Чжэн Сайсай (Второй раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Галина Воскобоева
  Виктория Дюваль
  Алиса Клейбанова

<ol start=4>
<li>  Ли На
<li>  Бетани Маттек-Сандс
<li>  Джейми Хэмптон

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Кики Бертенс (Первый раунд)
  Магдалена Рыбарикова (Первый раунд)

<ol start=3>
<li>  Пэн Шуай (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые